Cröffelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Cröffelbach (Fluss), rechter Zufluss der Bühler in Cröffelbach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Cröffelbach (Wolpertshausen), Dorf der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Cröffelbacher Steige, beidseitige Talsteige der ehemaligen Bundesstraße 14, jetzt Landesstraße 2218, durchs Bühlertal bei Cröffelbach

Siehe auch:
 Kröffelbach
 Krösselbach